Mélétis Michalakis (né en 1940), physicien grec
 Nikolaos Michalakis (né en 1956), homme politique grec